

Strade 
 A57 – autostrada britannica Mancunian Way, tangenziale sud di Manchester
 A57 – autostrada francese Tolone Est – A8 Vidauban
 A57 – autostrada italiana tangenziale di Mestre

Codici 
 A57 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Margherita Hack di Firenze
 A57 – codice ECO del Gambetto Benkő, apertura degli scacchi